Mykland ist der Name von:

 Anstein Mykland (* 1974), norwegischer Biathlet
 Erik Mykland (* 1971), norwegischer Fußballspieler

 Mykland (Froland), ein Ort in der Kommune Froland, Fylke Agder, Norwegen